Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Calciosmania nelle competizioni ufficiali della stagione 2007-2008.

Stagione 
La stagione 2007-2008 ha sancito la promozione del Calciosmania in Serie A2 dopo tre stagioni in Serie B. La promozione è arrivata grazie al primo posto nel girone E della Serie B con dieci punti di vantaggio sull'Atletic Montaquila, frutto di 17 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte per un complessivo di 54 punti conquistati. L'attacco del Calciosmania, assieme a quello della Lazio, è stato il più prolifico di tutti e cinque i gironi della Serie B con 72 reti realizzate. In Coppa Italia il Calciosmania ha raggiunto i quarti di finale dove ha affrontato la Torres, perdendo la partita di andata in casa per 8-0 e perdendo a tavolino per 3-0 il ritorno.

Rosa

Risultati

Serie B

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia

Primo turno 
Girone O

Ottavi di finale

Quarti di finale

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche delle giocatrici

Collegamenti esterni